Rhynchelmis är ett släkte av ringmaskar. Rhynchelmis ingår i familjen källmaskar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Källmaskar
Rhynchelmis